Mon Kazakhstan ( , Menıñ Qazaqstanym) est l'hymne national actuel du Kazakhstan, adopté par le parlement le . Il est basé sur un chant homonyme écrit en 1956, avec une musique de Şämşi Qaldayaqov et des paroles de Jumeken Näjimedenov. Il remplace de facto comme hymne d’État l'hymne national du Kazakhstan en vigueur depuis l'indépendance. Les paroles originales furent modifiées par Nursultan Nazarbaev, le premier président du Kazakhstan, avant l'émission du décret.

Paroles

Texte en kazakh

Traductions non officielles

Références 

Hymne national
Symbole du Kazakhstan